Die Aberto Rio Preto 2013 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. Oktober 2013 in São José do Rio Preto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 5. und 6. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 18 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Wilson Leite
 Fernando Romboli
 Thales Turini
 Mitchell Krueger

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 75 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 68 kB)
 Einzel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 80 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in São José do Rio Preto